Onufry (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 Onufry Wasyluk (1853–1874) – męczennik z Pratulina

Zobacz też: Święty Onufry